Constantin este un nume de familie românesc. A fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
 Adrian Constantin (n. 1970), cercetător român
 Cătălin D. Constantin (n. 1979), editor de carte român
 Constantin Constantin (n. 1929), politician român
 Constantin S. Constantin (1889-1948), general român
 Costel Constantin (n. 1942), actor român
 Cristian Constantin (n. 1978), fotbalist român
 Daniel Constantin (n. 1978), politician român
 George Constantin (1933-1994), actor român
 Gheorghe Constantin (1932-2010), fotbalist român
 Ilie Constantin (1939-2020), poet român
 Jean Constantin (1924-2010), actor român
 Maria Constantin (n. 1987), cântăreață română
 Mariana Constantin (n. 1960), gimnastă română
 Marin Petre Constantin (1925-2017), pictor român
 Marius Constantin (n. 1984), fotbalist român
 Michel Constantin (1924-2003), actor francez
 Mihai Constantin (1947-1993), scriitor român
 Mihai Constantin (n. 1964), actor român
 Nicolae Constantin (n. 1973), fotbalist român
 Nicu Constantin (1938-2009), actor român
 Radu Constantin (n. 1926), politician român
 Theodor Constantin (1910-1975), prozator român
 Vasile Constantin (n. 1998), fotbalist român

Vezi și
 Mihai Constantin (dezambiguizare)

Nume de familie românești